Dans la mythologie grecque, Eurynomé ou Eurynome peut désigner :
 Eurynomé l'Océanide, une divinité archaïque,
 Eurynomé fille de Nisos, aimée de Poséidon et mère de Bellérophon selon certaines traditions,
 Eurynomé fille d'Iphitos, épouse de Talaos et mère d'Adraste,
Eurynomé Babylonienne, fille d'Orchan, roi d'Assyrie, aimée d'Apollon et changée en arbre portant l'encens (Ovide, Métamorphoses).
 En astronomie:
79 Eurynomé est un astéroïde.
Eurydomé (lune) est une lune de Jupiter
 En biologie, Eurynome est un genre de crabe dans la famille Pisidae.

Voir aussi 
 , équivalent masculin